Якоб Филипп Хаккерт (; 15 сентября 1737, Пренцлау — 28 апреля 1807, Сан-Пьеро-ди-Кареджо близ Флоренции) — немецкий живописец-пейзажист и гравёр, представитель неоклассицизма и романизма в западноевропейском искусстве второй половины XVIII века.

Биография 

Якоб Филипп Хаккерт учился живописи у своего отца, портретиста Филиппа Хаккерта, и дяди, затем в Берлинской академии художеств.

В начале 1760-х годов работал в Скандинавии: в Штральзунде, на Рюгене, в Стокгольме, а в 1765—1768 годах — во Франции: в Париже, Нормандии, Пикардии.

После 1768 года Хаккерт жил и работал, главным образом, в Италии, некоторое время занимая должность придворного художника при неаполитанском короле Фердинанде IV. В 1780-е годы Хаккерт подружился с Иоганном Вольфгангом Гёте, который после смерти художника опубликовал каталог принадлежавших ему картин и биографию художника (1811).

Гаккерт был одним из наиболее успешных пейзажистов 1770-х и 1780-х годов, типичным представителем неоклассицизма и романизма в живописи. Имел высокопоставленных почитателей среди европейских аристократов и, в том числе, в России. Ему заказывали картины императрица Екатерина II, её сын наследник престола Павел Петрович, князь Юсупов.

После смерти он был забыт. В России новый интерес к творчеству Хаккерта вызвала выставка, с успехом прошедшая Государственном Эрмитаже в 1998 году.

Хаккерт в России 
Граф Григорий Орлов в 1770-м году для своего Гатчинского дворца заказал Хаккерту четыре картины с изображением Чесменского сражения. Однако затем Екатерина II решила украсить картинами один из залов Большого Петергофского дворца. В том же 1770 году Хаккерт, имевший репутацию мастерского пейзажиста, получил заказ на создание цикла из нескольких картин. Флот находился ещё в «архипелагском походе», когда началась работа над картинами. Гаккерт в то время жил и работал в Италии; для того, чтобы художник мог достоверно изобразить взрыв и пожар на корабле, на рейде Ливорно в 1771 году командованием российского флота в присутствии многотысячной толпы зевак был взорван и потоплен старый 60-пушечный фрегат «Святая Варвара». Эпизод нужен был для работы над некоторыми полотнами, в том числе — над самой известной картиной серии «Сожжение турецкого флота в ночь на 26 июня 1770 года». При работе над этой картиной Хаккерта консультировали непосредственные участники событий — А. Г. Орлов, Г. А. Спиридов и С. К. Грейг, однако готовая работа вызвала резкую критику А. Г. Орлова из-за недостоверно-условного изображения картины морского боя. Хаккерт оправдывался тем, что никогда не видел морских сражений и взрывающихся кораблей, именно тогда А. Г. Орлов и организовал для него взрыв «Святой Варвары». Вторая редакция полотна устроила заказчиков и оно было отправлено в Россию.

Непосредственно Чесменскому сражению посвящены 6 из 12 картин серии. Другие полотна «Чесменской серии» отражают последующие сражения с остатками турецкого флота и различные этапы многолетнего похода русской эскадры под общим командованием А. Г. Орлова — Патрасское сражение, штурм Митилены, сражение у Дамиетты. Картины создавались на основе документальных описаний и схем непосредственных участников боевых действий. Серия картин была написана в период 1770—1778 годов и украсила собой Чесменский зал Большого Петергофского дворца (копии некоторых полотен также находились в Чесменской галерее Большого Гатчинского дворца). Этот заказ русской императрицы принес живописцу мировую славу. Европейские монархи соперничали за право заказать у художника картины: «заказы для Голландии, Англии, Германии, Польши и России часто заключались на 6—7 лет вперед, так что некоторые умирали, так и не дождавшись вожделенной картины».

Я. Ф. Хаккерт вместе с другими художниками в 1780-х годах участвовал с создании копий ватиканских росписей школы Рафаэля для Лоджий Рафаэля в здании Большого Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

В настоящее время более 60 картин Хаккерта сегодня можно видеть в России: в Государственном Эрмитаже, Военно-Морском музее, дворцах Гатчины, Петергофа и Царского Села, а также в Пушкинском музее, усадьбе Архангельское, Омском музее изобразительных искусств и Воронцовском дворце в Алупке.

В 1995 году одна из картин Хаккерта, посвящённая Чесменскому бою, была воспроизведена на коммеморативной марке почты России из серии выпущенной в часть 300-летия Российского флота.

Примечания

Литература

Ссылки 

Художники Германии XVIII века
Художники-пейзажисты Германии